Il doppio femminile  del torneo di tennis Mildura Grand Tennis International 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Mervana Jugić-Salkić e Ksenija Lykina che hanno battuto in finale Stephanie Bengson e Tyra Calderwood 5-7, 7-5, [10-7].

Teste di serie 

 Mervana Jugić-Salkić /  Ksenija Lykina (Campionesse)
 Arina Rodionova /  Melanie South (semifinali)

 Stephanie Bengson /  Tyra Calderwood (finale)
 Ashleigh Barty /  Sally Peers (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mildura Grand Tennis International 2012